Weyh ist der Familienname folgender Personen:

 Florian Felix Weyh (* 1963), deutscher Journalist, Schriftsteller und Essayist
 Johann Baptist Weyh (1806–1886), deutscher Pädagoge und Sprachwissenschaftler
 Kurt Weyh (1952–2014), deutscher Politiker (SPD)
 Ulrike Weyh (* 1957), deutsche Kunstturnerin

Siehe auch:
 Wai
 Weih
 Wey
 Why